2. Fußball-Bundesliga 2010/2011 var den 37:e säsongen av 2. Fußball-Bundesliga, andradivisionen i den tyska fotbollsligan. Säsongen började den 20 augusti 2010 och avslutades den 15 maj 2011.

Deltagande lag 

Följande lag har kvalificerat sig för 2. Bundesliga 2010/11:

 Alemannia Aachen
 FC Erzgebirge Aue (Nykomling från 3. Liga 2009–10)
 FC Augsburg
 Hertha BSC Berlin (Nedflyttad från Bundesliga i fotboll 2009/2010, 18:e plats)
 1. FC Union Berlin 
 Arminia Bielefeld
 VfL Bochum (Nedflyttad från Bundesliga i fotboll 2009/2010, 17:e plats) 
 FC Energie Cottbus
 MSV Duisburg
 Fortuna Düsseldorf 
 FSV Frankfurt
 SpVgg Greuther Fürth
 FC Ingolstadt 04 (vinnare av playoff i 2. Bundesliga i fotboll 2009/2010
 Karlsruher SC
 TSV 1860 München
 Rot-Weiß Oberhausen
 VfL Osnabrück (Nykomling från 3. Liga 2009–10)
 SC Paderborn 07

Tabell

Kvalspel

Uppflyttningskval

Nedflyttningskval

Referenser 
Denna artikel är delvis baserad på en översättning från tyskspråkiga Wikipedia.

Externa länkar 
 Bundesliga.de

2010 i Tyskland
2011 i Tyskland
2010/2011
Fotbollssäsongen 2010/2011